Мальцево — село в Юргинском районе Кемеровской области России. Административный центр Мальцевского сельского поселения.

География 
Село находится в северо-западной части области, преимущественно на правом берегу реки Чубур, на расстоянии примерно 23 километров (по прямой) к северу от районного центра города Юрга. Абсолютная высота — 135 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

История 
Основано в 1675 году. В «Списке населенных мест Российской империи» 1868 года издания населённый пункт упомянут как заводская деревня Мальцова Томского округа (2-го участка) при речке Чубуре, расположенная в 58 верстах от окружного центра Томска. В деревне имелся 41 двор и проживало 219 человек (108 мужчин и 111 женщин).
В 1911 году в деревне, входившей в состав Тутальской волости Томского уезда, имелся 61 двор и проживало 427 человек (214 мужчин и 213 женщин). Действовали школа грамоты и водяная мельница.

По данным 1926 года имелось 148 хозяйств и проживало 698 человек (в основном — русские). В административном отношении деревня являлась центром Мальцевского сельсовета Болотнинского района Томского округа Сибирского края.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 52,4 %, женщины — соответственно 47,6 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % из 490 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из пяти улиц.

Известные уроженцы 
 Петров, Павел Гаврилович (1906—1944) — полковник, Герой Советского Союза.
 Давыденко Генадий Михайлович (1949—1969) — ефрейтор, Старший радиотелеграфист пограничной заставы № 2 57-го Иманского ПОГО. Погиб 2 марта 1969 г. в бою за остров Даманский. Награжден медалью «За отвагу» (посмертно).

Примечания 

Населённые пункты Юргинского района (Кемеровская область)